Поляците е село в Североизточна България. То се намира в община Дългопол, Варненска област. Старото му име е Бекчи („Пазач“).

География 
Намира се в планинска местност в област Варненска, община Дългопол. На границата е с Шуменска и Бургаска област.

През селото минава бъдещият път Варна – Карнобат.

Транспортни връзки 
Редовни автобуси по линия Поляците – жп гара Дългопол, който минава през селата Медовец, Лопушна и Партизани.

През селото минава и автобусна линия Медовец – Провадия – Варна

История 
Старото име на селото е Бекчи (от турски – Пазач). Името на селото идва от това, че на времето в селото е имало хора, които пазели селото по време на войната.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав

Преброяване на населението през 2011 г. 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Обществени сгради 
Кметство, читалище, библиотека, основно училище „Васил Левски“, целодневна детска градина, поща, мелница, стадион.

Културни и природни забележителности 
Водопад „Поляците“, висок над 15 m.

Източници 

Села в област Варна
Населени места в община Дългопол